Ackleys ist der Name zweier Gewässer in den Vereinigten Staaten:
 Ackleys Run, ein Fluss im US-Bundesstaat Illinois
 Ackleys Pond, ein Stausee im US-Bundesstaat Pennsylvania

Siehe auch:
 Ackley